Se også 612 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
12
Artikler om enkelte år